

Sigle 
 Gruppo giovani comunisti – nome di varie organizzazioni giovanili comuniste italiane

Biologia 
 GGC – codone del codice genetico a cui corrisponde la glicina

Codici 
 GGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lumbala (Angola)
 GGC – codice vettore ICAO di Cargo 360